The Citizen, un journal diffusé en Afrique du Sud ;
 The Citizen, un journal diffusé au Soudan du Sud ;
 Ottawa Citizen, anciennement The Citizen, un journal canadien d'Ottawa.